Соревнования по дзюдо среди смешанных команд на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 31 июля на арене «Ниппон Будокан». В соревнованиях приняли участие 12 стран.

Этот вид дебютировал в программе Олимпийских игр и с 2016 года представлен на чемпионатах мира, где заменил командные соревнования среди мужчин и среди женщин. Единственной сборной, побеждавшей на чемпионатах мира, была Япония.

На Олимпийских играх в каждом командном поединке выступает от страны 3 мужчины (командные категории −73 кг, −81 кг и +90 кг) и 3 женщины (командные категории −57 кг, −63 кг и +70 кг).

Первыми олимпийскими чемпионами в командном турнире стали французы, победившие действующих чемпионов мира японцев. Двукратный олимпийский чемпион Тедди Ринер завоевал третье золото. В первом бронзовом поединке Германия победила Нидерланды, а во втором Израиль оказался сильнее сборной Олимпийского комитета России.

Медалисты

Формат соревнований 
В командном турнире представлены командные категории: у мужчин −73 кг, −81 кг и +90 кг; у женщин −57 кг, −63 кг и +70 кг. На Олимпийских играх страна заявляет на весь командный турнир максимум двух дзюдоистов в каждой командной категории (таким образом, в одну командую категорию может войти два спортсмена из разных личных категорий. Например, у женщин −57 кг может войти одна дзюдоистка из категории −48 кг, и одна из −52 кг). Таким образом, максимум на командный турнир может быть заявлено 12 спортсменов, минимум — 6.

В каждый командный поединок от страны выбирается по одному дзюдоисту и дзюдоистке из заявленных в командных категориях −73 кг, −81 кг и +90 кг у мужчин, а также −57 кг, −63 кг и +70 кг у женщин. Таким образом, в одном поединке команд выступает 3 мужчины и 3 женщины.

В разных поединках (например, на стадиях четвертьфинала и полуфинала), можно производить замены, выбирая любого из заявленного на конкретную командную категорию.

Сетка

Турнир

Утешительный раунд

Матчи

1/8 финала

Германия против ОКР

Монголия против Южной Кореи

Италия против Израиля

Нидерланды против Узбекистана

Четвертьфиналы

Япония против Германии

ОКР против Монголии

Франция против Израиля

Бразилия против Нидерландов

Утешительные схватки

Германия против Монголии

Израиль против Бразилии

Полуфиналы

Япония против ОКР

Франция против Нидерландов

Бронзовые поединки

Германия против Нидерландов

Израиль против ОКР

Финал

Япония против Франции

Примечания